Keipert ist der Familienname folgender Personen:
 Helmut Keipert (* 1941), deutscher Slawist und Sprachwissenschaftler
 James  Ashton Keipert (1922–2021), australischer Kinderarzt und Entdecker des Keipert-Syndroms